

Danse 
 Entrechat
 Entrechat quatre, déclinaison la plus courante de ce saut.

Dessin animé 
 Les Entrechats, série franco-américaine diffusée entre 1984 et 1987.

Bande dessinée 
 Entrechats, album best of du Chat publié en 1999.